Elżbieta Burbon (1602–1644) – królowa Hiszpanii i Portugalii.
 Elżbieta Burbon (1764–1794) – francuska księżniczka, córka delfina Francji i Marii Leszczyńskiej (córki polskiego króla); siostra trzech francuskich królów.